Eu es una localidad del departamento francés del Sena Marítimo. Además, Eu o EU pueden significar:

 .eu, dominio superior geográfico de la Unión Europea.
 Eu, símbolo químico del europio.
 Incorrectamente, Estados Unidos (las abreviaturas correctas son EE. UU. o EUA).
 Eu, una  interjección usada para mostrar sorna y desacuerdo con alguien.
 EU, código IATA de Ecuatoriana de Aviación.
 eu, código ISO 639-1 para el euskera.
 EU, siglas de dos partidos políticos españoles:
 Extremadura Unida, partido regionalista extremeño.
 Esquerra Unida del País Valencià, el nombre de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana.
 EU, siglas del videojuego Europa Universalis y de la serie a la que pertenece.

Referencias 

Siglas